Stephensia kan syfta på:
 Stephensia (svamp), ett svampsläkte.
 Stephensia (fjäril), ett släkte gräsmalar.